Od 1956. do 1993. ovo se je natjecanje zvalo Kup europskih prvaka.

Pobjednici i finalisti 

NAPOMENE:
1956/57. su nastupale samo gradske selekcije 
Partizan Bjelovar je današnji Bjelovar 
Zagreb i Badel Zagreb su isti klub (Zagreb) 
Atlético de Madrid (Neptuno) je naslijedio Ciudad Real, ali se smatra različitim klubom 
Prag i Dukla iz Praga su nastupali do 1993/94. za Čehoslovačku 
Frisch-Auf iz Göppingena, VfL Gummersbach i TV Grosswallstadt   su do 1991/92. nastupali za SR Njemačku 
SC Leipzig, Dynamo iz Berlina, ASK iz Frankfurta na Odri, SC Magdeburg i Empor iz Rostocka su do 1991/92. nastupali za DR Njemačku 
Partizan iz Bjelovara, Medveščak iz Zagreba, Borac iz Banje Luke, Slovan iz Ljubljane, Metaloplastika iz Šapca i Proleter iz Zrenjanina su do 1991/92. nastupali za Jugoslaviju. 
MAI i CSKA iz Moskve i SKA iz Minska su do 1991/92. nastupali za Sovjetski Savez

Uspješnost po klubovima

Poveznice 
eurohandball.com, EHF Liga prvaka 
todor66.com, rezultati kupa i lige prvaka